Hind – holenderska piosenkarka 
 oznaczenie NATO radzieckiego śmigłowca Mi-24